Ка́ваду (; //) — экономико-статистический субрегион в Северном регионе Португалии. Включает в себя 6 муниципалитетов округа Брага.

Территория — 1198 км². Население — 393 064 человек.

География 
Регион граничит:
 на севере — субрегион Минью-Лима
 на востоке — субрегион Алту-Траз-уш-Монтеш
 на юге — субрегионы Аве, Большой Порту
 на западе — Атлантический океан

Муниципалитеты 
Субрегион включает в себя 6 муниципалитетов:

Муниципалитеты округа Брага 
 Амареш
 Барселуш
 Брага
 Вила-Верде
 Терраш-де-Бору
 Эшпозенде

Крупнейшие города 
 Брага — 173,9 тыс. жителей
 Барселуш — 20,6 тыс. жителей
 Эшпозенде — 9,1 тыс. жителей

Ссылки 

Регионы Португалии